Miasta w USA:
 Honey Creek – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Honey Creek (ang. Honey Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Honey Creek (ang. Honey Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
 Honey Creek (ang. Honey Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Howard
 Honey Creek (ang. Honey Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Honey Creek (ang. Honey Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Honey Creek (ang. Honey Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Honey Creek (ang. Honey Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Honey Creek (ang. Honey Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Honey Creek (ang. Honey Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk